Les élections aux conseils d'arrondissement de 1934 ont eu lieu le  et le .

Résultats à l'échelle du département

Présidents de conseils d'arrondissement élus

Évolution

Arrondissement d'Amiens 
*Conseillers d'arrondissement sortants ne se représentant pas

Canton d'Acheux-en-Amiénois 
*sortant

Canton d'Amiens-Nord-Ouest 
*sortant

Canton d'Amiens-Sud-Est 
*sortant

Canton de Conty 
*sortant

Canton de Corbie 
*sortant

Canton de Domart-en-Ponthieu 
*sortant

Canton de Hornoy-le-Bourg 
*sortant

Canton de Molliens-Vidame 
*sortant

Arrondissement d'Abbeville 
*Conseillers d'arrondissement sortants ne se représentant pas

Canton d'Abbeville-Sud 
*sortant

Canton d'Ault 
*sortant

Canton de Crécy-en-Ponthieu 
*sortant

Canton d'Hallencourt 
*sortant

Canton de Moyenneville 
*sortant

Canton de Rue 
*sortant

Arrondissement de Montdidier 
*Conseillers d'arrondissement sortants ne se représentant pas

Canton de Montdidier 
*sortant

Canton de Moreuil 
*sortant

Arrondissement de Péronne 
*Conseillers d'arrondissement sortants ne se représentant pas

Canton d'Albert 
*sortant

Canton de Chaulnes 
*sortant

Canton de Ham 
*sortant

Canton de Nesle 
*sortant

Canton de Péronne 
*sortant

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 Conseil d'arrondissement
 Arrondissements de la Somme
 Liste des cantons de la Somme
 Liste des communes de la Somme

1934
Arrondissement 1934